Александр Васильевич Яковлев:

 Яковлев, Александр Васильевич (? — 1843/44) — генерал-майор Русской императорской армии; Свеаборгский комендант.
 Яковлев, Александр Васильевич (1835—1888) — русский экономист, публицист и общественный деятель.